The Complete Recordings — сборник музыкальных композиций американского певца, гитариста, автор песен и одного из наиболее известных блюзменов XX века, Роберта Джонсона. Выпущен 28 августа 1990 года на лейблe Columbia Records. Работа над альбомом велась в 1936—1937 годах. Запись проводилась в Далласе и Сан-Антонио для . Большинство песен впервые вышли на грампластинке в 1937 году. В состав The Complete Recordings вошли все известные композиции Джонсона, за исключением альтернативного дубля «Travelling Riverside Blues».

Альбом разошёлся более чем миллионным тиражом. В 1991 году получил премию Грэмми как «Лучший исторический альбом». Вошёл в Зал славы блюза.

Список композиций

Примечания 

Альбомы — лауреаты премии «Грэмми»
Альбомы, вошедшие в список 500 величайших альбомов по версии журнала Rolling Stone